Ed Carpenter (* 3. März 1981 in Indianapolis, Indiana) ist ein US-amerikanischer Automobilrennfahrer. Seit 2003 fährt er in der IndyCar Series. 2012 stieg er mit dem Rennstall Ed Carpenter Racing zudem als Teamchef in die Serie ein und blieb weiterhin als Fahrer aktiv.

Er ist der Stiefsohn von Tony George, dem Gründer der IndyCar Series.

Karriere 
Carpenter begann seine Motorsportkarriere 1989 im Midget-Car-Rennsport, in dem er bis 2000 aktiv war. 2000 und 2001 war er zudem in der Silver Crown Series aktiv. 2002 wechselte er in die IRL Infiniti Pro Series. Mit drei Podest-Platzierungen beendete er seine erste Saison auf dem dritten Gesamtrang. 2003 blieb er zunächst in der IRL Infiniti Pro Series und wurde mit einem Sieg erneut Dritter in der Gesamtwertung.

Am Ende der Saison 2003 gab er bei den letzten drei Rennen für PDM Racing startend sein Debüt in der IndyCar Series. Am Ende der Saison belegte er den 27. Gesamtrang. 2004 wechselte er komplett in die IndyCar Series. Als Teamkollege von Alex Barron startete er für Cheever Racing. Carpenter hielt nicht mit seinem Teamkollegen mit und ein achter Platz blieb sein bestes Resultat. In der Gesamtwertung wurde er 16.

2005 gründete Tony George, sein Stiefvater, das Team Vision Racing und verpflichtete Carpenter als Piloten für die Saison. Mit einem zehnten Platz als bestes Resultat wurde er 18. in der Fahrerwertung. Außerdem kehrte er für ein Rennen in die IRL Infiniti Pro Series zurück. Beim Saisonauftakt der Saison 2006 in Homestead verlor Carpenter nach einem Reifenschaden die Kontrolle über sein Fahrzeug und schlug in die Streckenbegrenzung ein. Als er sich zurück auf die Strecke drehte, fuhr Paul Dana in sein Auto hinein. Beide Fahrer wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dana erlitt bei diesem Unfall tödliche Verletzungen. Carpenter musste aufgrund seiner Verletzungen zwei Rennen aussetzen. Beim letzten Rennen der Saison erzielte er mit einem fünften Platz seine bis dahin beste Platzierung in der Serie und beendete die Saison auf dem 14. Platz in der Gesamtwertung. Mit seinem Teamkollegen, Tomas Scheckter, hielt er diese Saison abermals nicht mit. 2007 trat Vision Racing mit drei Autos an und Carpenter und Scheckter wurden durch A. J. Foyt IV verstärkt. Mit vereinzelten Platzierungen unter den ersten zehn Piloten belegte er am Ende der Saison hinter Scheckter und Foyt den 15. Gesamtrang.

2008 wiederholte Carpenter seine bis dahin beste IndyCar-Platzierung, einen fünften Platz, zwei Mal. Er beendete die Saison vor seinem Teamkollegen Foyt auf dem 15. Platz im Gesamtklassement. Außerdem nahm Carpenter 2007 und 2008 an je einem Rennen der Rolex Sports Car Series teil. 2009 erzielte er auf dem Kentucky Speedway mit einem zweiten Platz seine bisher beste Platzierung in der IndyCar-Series. Auch in der Gesamtwertung erzielte er mit dem zwölften Platz sein bestes Resultat. 2010 verlor Carpenter sein IndyCar-Cockpit, da Vision Racing den Rennbetrieb eingestellt hatte. Anschließend erhielt er bei Panther Racing ein Cockpit für vier IndyCar-Rennen der Saison 2010. Auf dem Kentucky Speedway erzielte der Carpenter die erste Pole-Position seiner IndyCar-Karriere und verpasste als Zweiter im Rennen nur knapp seinen ersten Sieg. Am Saisonende belegte er den 28. Gesamtrang. Für die Saison 2011 wurde Carpenter von Sarah Fisher Racing unter Vertrag genommen. Er nahm an zehn von siebzehn Veranstaltungen teil. Sein erstes Saisonrennen war das Indianapolis 500. Auf dem Kentucky Speedway erzielte Carpenter in seinem 113. Rennen den ersten IndyCar-Sieg. Dabei fuhr er die letzten Runden neben Dario Franchitti und kam schließlich mit einem Vorsprung von 0,0098 Sekunden ins Ziel. Zuvor musste er einige Runden einhändig fahren, da sein Visier locker war und er es festhalten musste. Am Ende der Saison lag er auf dem 26. Gesamtrang.

2012 brachte Carpenter seinen eigenen Rennstall, Ed Carpenter Racing in der IndyCar-Series an den Start. Er bestritt als Fahrer für das Team die komplette Saison. Unterstützung bei der Gründung des Rennstalls erhielt Carpenter von der Wodka-Marke Fuzzy’s Ultra Premium Vodka, die dem US-amerikanischen Profigolfer Fuzzy Zoeller gehört. Carpenter wird seit 2010 von dieser Marke gesponsert. Beim Indianapolis 500 drehte er sich in der Führungsgruppe liegend in der Schlussphase und kam mit einer Runde Rückstand ins Ziel. Nachdem Carpenter vorm letzten Saisonrennen, dem MAVTV 500 nur bei zwei Ovalrennen in die Top-10 gefahren war, entschied er den Saisonabschluss für sich und erzielte damit seinen zweiten IndyCar-Sieg. Er schloss die Saison auf dem 18. Rang ab. 2013 blieb Carpenter mit seinem eigenen Rennstall in der IndyCar Series aktiv. Beim Indianapolis 500 erzielte er die Pole-Position und die meisten Führungsrunden. Er kam auf dem zehnten Platz ins Ziel. Bei den Ovalrennen in Fort Worth und Newton wurde er Vierter. Im letzten Saisonrennen, dem MAVTV 500, kam er auf dem zweiten Platz ins Ziel und erzielte seine einzige Podest-Platzierung der Saison. Während es Carpenter auf den Ovalkursen bei sechs Rennen fünfmal in die Top-10 schaffte, war seine beste Platzierung auf den Straßenkursen ein 13. Platz in Toronto. In der Gesamtwertung verbesserte er sich auf den 16. Platz.

2014 entschied sich Carpenter dafür, nicht mehr auf Straßenkursen anzutreten und nur noch auf Ovalkursen zu fahren. Auf den Straßenkursen übernahm Mike Conway, der 2012 weitere Starts auf Ovalkursen ausgeschlossen hatte, sein Cockpit. Carpenter erzielte erneut die Pole-Position beim Indianapolis 500. Er schied im Rennen nach einer Kollision aus. Beim nächsten Ovalrennen in Fort Worth entschied er das Rennen für sich und in Fontana wurde er Dritter. Carpenter beendete die Saison auf dem 22. Platz in der Fahrerwertung. Conway gewann zwei Straßenkursrennen, sodass beide Fahrer zusammen genommen den achten Gesamtrang belegt hätten. 2015 fusionierte Carpenter seinen Rennstall mit Fisher Hartman Racing zu CFH Racing. Er blieb als Fahrer aktiv und teilte sich das Cockpit in dieser Saison mit Luca Filippi. Carpenter absolviert alle sechs Ovalrennen. Er schied bei vier Rennen aus und ein sechster Platz in Newton war sein bestes Ergebnis. Zur IndyCar Series 2016 zogen sich Sarah Fisher und Wink Hartman aus dem gemeinsamen Rennstall zurück, sodass Carpenter das Team unter dem Namen Ed Carpenter Racing fortführte. Wie ihm Vorjahr nahm er an den Ovalrennen teil. Dabei kam er nur beim einmal ins Ziel. Seine besten Ergebnisse waren zwei 18. Plätze. 2018 startete er beim Indianapolis 500 von der Pole-Position und führte die meisten Runden. Er beendete das Rennen als Zweiter.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

Anmerkungen

(Legende)

Weblinks

Einzelnachweise 

IndyCar-Rennfahrer
Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1981
Mann
Rennfahrer des Indianapolis 500